Streleț se poate referi la:

Localități din Bulgaria

 Streleț, un sat în comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora;
 Streleț, un sat în comuna Gorna Oreahovița, regiunea Veliko Tărnovo.

Persoane
Valeriu Streleț, politician moldovean